Regió de Makran, regió costanera al sud-oest de Pakistan i sud-est d'Iran
 Principat de Makran, antic principat de l'Índia britànica (suprimit el 1955)
 Muntanyes de Makran, tres serralades paral·leles entre si i amb la costa de la mar d'Aràbia Makran.
 Serralada Costera de Makran, cadena de muntanyes al Pakistan, província de Balutxistan, conegudes localment com a Bahr-i-Garr
 Serralada Central de Makran, cadena muntanyosa al Pakistan, província del Balutxistan, Makran
 Divisió de Makran, divisió administrativa del Pakistan, creada el 1977 i integrada per tres districtes.